«Последнее лицо» () — американский драматический фильм режиссёра Шона Пенна. Премьера картины состоялась 20 мая 2016 года на Каннском кинофестивале.

Сюжет  
Фильм рассказывает об отношениях между директором международной гуманитарной организации и врачом гуманитарной помощи на фоне революции в африканской стране.

В ролях

Примечания

Ссылки  
 

Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы Шона Пенна
Фильмы США 2016 года